

Geografia 
 Ae – piccolo villaggio del sud della Scozia nella regione di Dumfries e Galloway

Sigle 
 American English
 L'Année épigraphique – pubblicazione epigrafica francese annuale
 Anno dell'Egira – nel calendario islamico
 Assistente ecclesiastico – sacerdote che funge da guida spirituale di un'associazione di laici cattolici.
 Altreconomia – rivista
 Agenzia delle entrate

Codici 
 AE – Codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) delle cabriolet
 AE – Codice vettore IATA di Mandarin Airlines
 ae – Codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua avestica
 AE – Codice ISO 3166-1 alpha-2 degli Emirati Arabi Uniti

Geologia 
 AE – Supersintema Acquatraversa – nel comune di Formia, in provincia di Latina – supersintema stratigrafico del Lazio

Informatica 
 .ae – dominio di primo livello degli Emirati Arabi Uniti

Numismatica 
 AE – (o Æ) bronzo (dal latino aes, con lo stesso significato)

Pseudonimi
 Æ, AE, o A.E., pseudonimo sotto cui si celava l'identità dello scrittore irlandese George William Russell

Altro 
 Æ o æ – lettera e legatura dell'alfabeto latino
 Ae – dittongo che si può usare al posto della lettera Ä, nella lingua tedesca
 AE – grado di difficoltà per l'arrampicata artificiale
 AE – hull classification symbol di AMMUNITION SHIP – nave ausiliaria